Dorn je nemški in judovski priimek. Med Nemci se je uporabljal kot topografski priimek, ki je označeval ljudi, ki so živeli v bližini grmovja oz. manjših gozdov (iz nemške besede Thorn - »Trn«). Priimek je bil lahko geografsko povzet tudi po krajih, ki so v imenu vsebovali besedo Dorn. 
V Sloveniji se priimek Dorn pojavlja 32-krat, s čimer je po pogostosti uvrščen na 9918. mesto, različica priimka, Dorner, pa 14-krat, s čimer je uvrščen na 15625. mesto po pogostosti.

Priimek je v uporabi tudi med Aškenazi Judi. Pogost je bil zlasti v Galiciji in na slovanskih območjih. 
Dorner je bila znana judovska rodbina iz Zagreba.

Ostale verzija priimka vključujejo Dorner, Dohrn, Dorne, Doern, Dorns, Dornfeld, Dornbrand, Dornstreich in ostale. Priimek se lahko nanaša na:

 Friedrich Ernst Dorn (1848—1916), nemški fizik in znanstvenik.
 Janez Dorn (?—1552), ljubljanski župan v 16. stoletju.
 Roman Dorn (*1952), slovenski računalničar.

Viri 

Priimki
Judovski priimki